Homura peut désigner :
Homura, un personnage de manga ;
Homura, un jeu vidéo d'arcade sur Taito Type X et PlayStation 2.